Yellow Brick Road — белорусская рок-группа, появилась в 2009 году. В состав вошли музыканты, участвовшие в различных белорусских группах.

Yellow Brick Road давали концерты в Белоруссии, России, на Украине, в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Германии и Чехии. «Ребята играют юморную и искристую помесь рок-классики разных времен — от хард-рока к рок-н-роллу, от психоделии к фанку». В апреле 2009 года группа выпустила дебютный EP «We have something good for you». В июне 2009 года стали лауреатами международного рок-фестиваля Rock-Line в городе Пермь, выступив перед тридцатитысячной аудиторией. В августе 2009 года вышел альбом «12 stories», в поддержку которого Yellow Brick Road отыграли тур по Белоруссии, России, Литве, Латвии и Эстонии. В феврале 2010 года Yellow Brick Road выпустили EP «Cat and Dog» и отправились во второй тур по Европе. В течение месяца YBR выступали в России, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии и Чехии. В мае 2010 группа выступила на фестивале Avant Fest. В июне 2010 года YBR прошли отбор из 120 групп на крупнейший белорусский open-air «Рок за бобров». В июне 2010 года YBR были выбраны из 25 групп из Белоруссии для участия в международном конкурсе «Rock Noca» в Польше. В августе вышел альбом «Honeymoon», в поддержку которого Yellow Brick Road дали 25 концертов в Европе.  Летом 2011 группа играла на крупных фестивалях в Польше, Литве, Латвии и России. 19 октября 2011 года вышел клип на песню S.Y.S.T.R.N.R. 18 ноября 2011 года в кинотеатре «Центр-видео» Yellow Brick Road представили DVD «Honeymoon Live» по мотивам концерта 26 ноября 10 в Минске. Летом 2012 года YBR приступили к записи третьего альбома «FUTUREMENTAL».

Состав 
 Ян Максимович — вокал;
 Павел Величко — гитара;
 Илья Давидович — бас-гитара;
 Евгений «Yellow Kid» Суховей — барабаны;
 Ярослав Томило — звукорежиссер;
 Дмитрий Хламов — директор.
 Ян Ярош — клавиши

Дискография 
 2009 — We Have Something Good for You (EP)
 2009 — 12 stories (LP)
 2010 — C&D (EP)
 2010 — Honeymoon (LP)
 2011 — Honeymoon Live (DVD)
 2012 — Futuremental (LP)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Yellow Brick Road на международном портале MySpace.com
 Yellow Brick Road на сайте Facebook.com
 666 альбомов белорусской судьбы. Yellow Brick Road — 2009 «12 Stories»
 666 альбомов белорусской судьбы. Yellow Brick Road — 2010 «Honeymoon»

Рок-группы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году